Die Divizia A 1934/35 war die dritte Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Die Saison begann am 2. September 1934 und endete am 21. Juli 1935. Von Mitte Dezember 1934 bis Anfang März 1935 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Ripensia Timișoara.

Modus 
Vor der Saison wurde die Teilnehmerzahl auf 12 reduziert. Diese spielten in einer Gruppe um die Meisterschaft. Das Endspiel der beiden Gruppensieger entfiel somit. Der Letztplatzierte bestritt Relegationsspiele gegen den Sieger der Divizia B. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Torquotient

Kreuztabelle

Relegation 

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1934/35 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1934/35
Liga-1-Saison